Die Spielzeit 1956/57 war die 8. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 7 Teams eine Runde zu je 6 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Schweizermeister

7. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1956_1957
Handballsaison 1956/57